Марк Равич:
 Равич, Марк Борисович (1906—1993) — советский химик, доктор технических наук.
 Равич, Марк Ильич (1904—1989) — советский химик.